Блек (, у перекладі ) — поширене англомовне прізвище, топонім тощо.

Персоналії 
 Анжеліка Блек (, уроджена Александра Панаїт, ;  1987) — румунська порноакторка.
 Байрон Блек (;  1969) — зімбабвійський тенісист.
 Білл Блек (; 1929—1965) — американський контрабасист.
 Вейн Блек (;  1973) — зімбабвійський тенісист.
 Вільям Мюррей Блек (; 1855—1933) — американський воєначальник, генерал-майор.
 Г'юґо Блек (; 1886—1971) — американський політик.
 Джейкоб Блек () — персонаж з серії романів Стефені Маєр «Сутінки».
 Джеймс Вайт Блек (; 1924—2010) — шотландський фармаколог.
 Джеймс Воллес Блек (, відомий як ; 1825—1896) — ранній американський фотограф.
 Джек Блек (; ім'я при народженні Томас Дж. Блек-молодший;  1969) — американський актор.
 Джеремайа Саллівен Блек (; 1810—1883) — американський політик і юрист.
 Джозеф Блек (; 1728—1799) — шотландський хімік і фізик.
 Еліс Блек (, уроджена Леслі Еліс Робертсон, ; ?) — американська інді-поп-співачка, авторка-виконавиця та піаністка.
 Енді Блек (; 1917—1989) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Ерік Блек (;  1963)  — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Кара Блек (;  1979) — зімбабвійська тенісистка.
 Карен Блек (; 1939—2013) — американська актриса, сценарист, співачка та композитор.
 Клаудія Блек (;  1972) — австралійська актриса й актриса озвучування.
 Кофер Блек (;  1950) — колишній керівник Антитерористичного Центру ЦРУ (1999—2002).
 Ларрі Блек (; 1951—2006) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1972).
 Лукас Блек (;  1982) — американський кіноактор.
 Макс Блек (; 1909—1988) — британсько-американський філософ.
 Марсель Блек (;  1951) — американський політик-демократ.
 Мері Блек (;  1994) — британський політик.
 Ребекка Блек (;  1997) — американська співачка.
 Реґулус Блек () — персонаж серії книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.
 Роджер Блек (;  1966) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1992, 1996).
 Сіріус Блек () — персонаж серії книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.
 Токен Блек () — персонаж анімаційного серіалу «Південний парк».
 Торі Блек (;  1988) — американська порноакторка.
 Шейн Блек (;  1961) — американський режисер, сценарист та актор.

Топонім 
 Блек — місто, штат Алабама
 Блек Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсільванія

Інше 
 11207 Блек (11207 Black) — астероїд головного поясу, відкритий 20 березня 1999 року.

Див. також 
 Блейк